Глу́чин (, ), бывш. Гульчин () — город в Моравскосилезском крае Чешской Республики, в 10 км от Остравы. Глучин — центр Глучинской области, которая была частью Германии до 1920 года.

Первое письменное упоминание о Глучине датировано 1303 годом. В 1742 году по итогам Первой Силезской войны отошёл от Габсбургской Австрии к Пруссии. До 1920 года находился в составе прусской провинции Силезия, затем вошёл в состав Чехословакии. После Мюнхенского соглашения 1938 года присоединён к Германии, в 1945 году возвращён Чехословакии.

В Глучине находится крупнейшее захоронений советских воинов на территории Чехии, где в братских могилах покоится прах 3895 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Глучин 
 Карта: Глучинская область Чешской республики
 Карта: расположение Глучина в Глучинской области